Подзигун  — украинская фамилия. Известные носители:

 Подзигун, Владимир Филиппович (1923—2001) — Герой Советского Союза.
 Подзигун, Григорий Саввович (1914—1980) — полный кавалер ордена Славы.